PND steht als Abkürzung für:
 Parti National Democratique (Dschibuti), politische Partei in Dschibuti
 Parti National Democratique (Marokko), politische Partei in Marokko
 Pediatric Neurotransmitter Disease, Krankheit
 Personal Navigation Device, Anglizismus für Mobiles Navigationssystem
 Personennamendatei, deutsche Normdatei zur Ansetzung von Personennamen
 Postnatale Depression, kurzfristiges Stimmungstief nach der Entbindung 
 Pränataldiagnostik, Untersuchungen ungeborener Kinder und Schwangerer
 Nitrogen Phosphorus Detector (NPD), als alternative Schreibweise (PND), siehe Stickstoff-Phosphor-Detektor

PND